Бройли (, ) — немецкая и французская фамилия. Известные носители:

 Бройли, Фердинанд (1874—1946) — немецкий геолог и палеонтолог.
 Бройли, Франсуа-Мари де (1671—1745) — маршал Франции с 1734 года, первый герцог де Бройли.